Пётр Носков:
 Носков, Пётр Алексеевич (1867—1917) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Носков, Пётр Кондратьевич (1914—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.